Geografia:
 Webster (Dakota del Sud)
 Webster (Florida)
 Webster (Iowa)
 Webster (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Webster (Nova Hampshire)
 Webster (Texas)
 Webster (Wisconsin)
 Webster City, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Webster Groves, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Webster Springs (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Llac de Webster, llac de la Ciutat de New England a Webster, Massachusetts.
 North Webster, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 South Webster, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Biografies: Jill R. Webster (Londres, 1931), catedràtica anglesa de castellà i portuguès a la universitat de Toronto.